Clewe ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Clewe (1843–1912), deutscher Architekt
 Luisa van Clewe (* 2003), deutsche Volleyballspielerin